Carajás ist der Name von:
 einem geplanten brasilianischen Bundesstaat, siehe Carajás (Bundesstaat)
 Serra dos Carajás, einer Eisenerzlagerstätte im Amazonasurwald Brasiliens
 einer Eisenbahngesellschaft: Estrada de Ferro Carajás
 Der Siedlung Carajás in Jussara am Rio Araguaia
 Carajás, ein indigenes Volk in Brasilien, siehe Karajá